Samburu peut désigner :
 les Samburu, un peuple du Kenya
 le , leur langue
 le district de Samburu, un district de la Vallée du Rift au Kenya
 la réserve nationale de Samburu, un parc national du Kenya